Bokuy est le nom de plusieurs communes du Burkina Faso :
Bokuy, une commune du département de Bondokuy ; 
Bokuy, une commune du département de Dédougou ;
Bokuy, une commune du département de Doumbala ;
Bokuy, une commune du département de Madouba.